Змагання зі слоупстайлу в сноубордингу серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулись 6 і 9 лютого 2014. У жіночому слоупстайлу взяли участь 23 спортсменки з 11 країн. Всі змагання пройшли у Роза Хутір X-Park. Жіночий слоупстайл став однією з восьми дисциплін, які дебютували у програмі зимових Олімпійських ігор.

Медалісти

Розклад  
Розклад всіх змагань згідно з офіційному сайту:Час МСК (UTC+4).

Змагання

Кваліфікація 
Перші чотири спортсменки з кожної групи напряму потрапляють у фінал. Всі інші учасниці отримують можливість відібратися у вирішальний раунд через півфінал.

Група 1

Група 2

Півфінал 
У фінал потрапляють чотири спортсменки.

Фінал

Примітки

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор